Следи списак награђених глумица Наградом Сатурн за најбољу споредну улогу (филм).

Спољашње везе 

Награде Сатурн